W  Rumunii
 Cepari – gmina w okręgu Ardżesz
 Cepari – wieś w okręgu Aluta, w gminie Cârlogani
 Cepari – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Poiana Lacului
 Cepari – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Dumitra